Лопатницы, или лягушки-водоносы () — традиционно выделяемый род бесхвостых земноводных из семейства квакш, обитающих в Австралии.

Описание 
Представляют собой крепко сложенных наземных или водных лягушек с сильными ногами. У взрослых особей череп без лоботеменного отверстия. На сошнике, в основном между хоанами, имеются зубы. Язык крупный, овальной формы. Зрачки горизонтальные. Барабанная перепонка хорошо заметна у всех видов, кроме округлой лопатницы. Кончики пальцев передних ног без дисков. Первый палец передней конечности противопоставлен остальным. Задние конечности с перепонкой.

Распространение 
Встречаются на большей части Австралии.

Таксономия 
Род был описан австрийским герпетологом Францем Штейндахнером по сборам из континентальной части Австралии к северу от Сиднея.

В состав рода включают 14 видов:
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

Тем не менее, некоторыми исследователями род рассматривается как младший синоним рода Ranoidea.

Примечания 

Квакши
Земноводные Австралии